Zhijiang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhijiang Shi, härad, Hubei, 
 Zhijiang Dongzu Zizhixian, härad, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar